Mikkel Jensen (né en 1977), joueur de football danois ;
 Mikkel Jensen (né en 1995), joueur de football danois ;
 Mikkel Jensen (1994-), pilote automobile danois ;
 Mikkel Rygaard Jensen (né en 1990), joueur de football danois.